Gießler oder Giessler ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Gießler (* 1954), deutschsprachige Schriftstellerin
 Erwin Gießler (1926–2003), deutscher Fußballspieler
 Franz Joseph Gießler (1854–1923), badischer Landtagsabgeordneter (Zentrum) und Landgerichtsdirektor
 Helmuth Gießler (1899–1981), deutscher Marineoffizier und Autor
 Hugo Gießler (* 1997), deutscher Schauspieler
 Ingeborg Vahle-Giessler (1915–1989), deutsche Malerin und Grafikerin
 Rupert Gießler (1896–1980), deutscher Journalist, NS-Opfer und Mitbegründer der Badischen Zeitung, Sohn von Franz Joseph Gießler
 Walter Gießler (1939–2012), deutscher Ingenieur
 Werner Gießler (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Gießler (1945–2021), deutscher Bildender Künstler und Fotograf

Siehe auch:

 Giesler
 Kießler
 Kiessler